

Geografia 
 Kura – area a governo locale (local government area) della Nigeria 
 Kura – fiume della Russia, che scorre nel Caucaso settentrionale (Ciscaucasia)
 Kura – fiume che scorre in Turchia, Georgia e Azerbaigian, nelle montagne del Caucaso

Altro 
 Kura – divinità eblaita
 Kura o Takurt – gioco di squadra nordafricano
 Kura o Bakairi – gruppo etnico del Brasile
 Kura – sella giapponese
 Kura – magazzino giapponese
 Kura – DJ portoghese